Nicolai Jørgensen eller '''Nicolaj Jørgensen' har flere betydninger:

 Nicolai Jørgensen (fodboldspiller, født 1991) (født 1991) – dansk fodboldspiller
 Nicolai Jørgensen (skuespiller) - skuespiller (født 1990)
 Nicolai Jørgensen (filmproducer) – filmproducer
 Nicolai Jørgensen (fodboldspiller, født 1980) (født 1980) – tidligere dansk fodboldspiller
 Nicolai Jørgensen (fodboldspiller, født 1993) (født 1993) – dansk fodboldspiller (målmand)
 Nicolaj Jørgensen (fodboldspiller, født 1998) (født 1998) – dansk fodboldspiller (målmand)